Raik steht für:

 Raik (Name), männlicher Vorname und Familienname
 Raik (Phantasialand), Achterbahn im Freizeitpark Phantasialand
 Raik (Südsudan), Stammesgebiet in Südsudan 

Siehe auch:
 Reik
 Raiko